Джеймс Гордон Макартур (;  — ) — американский актёр.

Биография 
Джеймс Макартур был приемным сыном актрисы Хелен Хейз и сценариста и драматурга Чарльза Макартура. Вырос в Нью-Йорке.

В 1949 году начал свою актерскую карьеру в театре. В 1955 году в возрасте до 18 лет он снялся в эпизоде сериала Джона Франкенхаймера «Кульминация». Затем заключил контракт с Walt Disney Pictures и получил главную роль в фильме «Похищенный». Его самым значительным успехом на студии Disney стал фильм Кена Аннакина «Швейцарская семья Робинзонов».

С конца 1950-х годов Макартур активно снимался в сериалах, среди которых «Бонанза», «Дымок из ствола», «Дни в Долине Смерти», «Она написала убийство» и других. Его самой узнаваемой ролью на телевидении стал Дэнни Уильямс в сериале «Гавайи 5-O», которого он играл в течение 12 лет.

Джеймс Макартур умер во Флориде в октябре 2010 года в возрасте 72 лет.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Гарвардского университета
Киноактёры США